Orbán (Urbano) - engenheiro húngaro especializado na fundição de canhões.
Viktor Orbán - político da Hungria.
Ludovic Orban - político da Romênia.
Orban (Tarn) - município na França.